Magdalaenaea är ett släkte av svampar. Magdalaenaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Magdalaenaea